Plusieurs personnes portent le nom de Henri Berton :

 Henri-Montan Berton (1766-1844), compositeur français ;
 Henri François Berton dit Berton fils (1784-1832), compositeur français, fils de Henri-Montan Berton.